Жерве, Пётр: Жерве, Пётр Карлович (? — 1890) — российский государственный деятель, губернатор Сувалкской губернии, сенатор.
 Жерве, Пётр Любимович (1829—1907) — российский военачальник, адмирал, участник обороны Севастополя во время Крымской войны.